Кан:
 Кан, или хан (титул) — титул правителей булгар и перевод титула «царь» в языке коми.
 Кан — система отопления в крестьянских домах в Восточной Азии.
 Кан — демоническое существо с острова Яп в мифологии микронезийцев.
 Кан — японская мера веса.
 Кан — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Кан — овальный котелок для костра.



Имя 
 Кан I — шестой известный правитель майяского царства Канту.
 Кан II — восьмой известный правитель майяского царства Канту.
 Кан III — четырнадцатый известный правитель майяского царства Канту.
 Кан-Ак (правил в 458 — ок. 485) — семнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль.
 Кан-ван — 3-й китайский император из династии Чжоу, правил в 1078—1053 годах до н. э.
 Кан Гранде I делла Скала (1291—1329) — с 1311 года правитель Вероны.
 Кан Юний Нигер — римский политик первой половины II века.
 Кан-оол ( — стальной сын, парень) — тувинское имя и фамилия.

Топоним 
 Населённые пункты
 Кан — город и коммуна на северо-западе Франции.
 Кан, или Канны — город на юго-востоке Франции.
 Кан — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Кан — округ во Франции, в регионе Нижняя Нормандия.
 Кан — посёлок в Саянском районе Красноярского края России.

Реки
 Кан — река в Красноярском крае, приток Енисея.
 Кан — река в Якутии, приток Малого Патома.
 Кан — река в Республике Алтай, приток Чарыша.
 Канъя — река в Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Kan — российский диджей-певец армянского происхождения.
  (значения)
  (значения)